Suono naturale – album di Ilaria Porceddu del 2008
 Suono naturale – singolo di Ilaria Porceddu del 2008, dall'album omonimo